A Eredivisie de 1976–77 foi a 21ª edição do Campeonato Neerlandês de Futebol. O PSV entra como atual campeão.

Classificação

Confrontos 

Fonte: RSSSF Eredivisie 1976-77 
Cores: azul = time da casa ganhou; amarelo = empate; vermelho = time de fora ganhou.

1976–77
1976 no futebol
1977 no futebol
Desporto nos Países Baixos em 1976
Desporto nos Países Baixos em 1977